Osoby o tym nazwisku:
 Lucjan Cichosz – polski polityk, samorządowiec, lekarz weterynarii
 Marian Cichosz – polski urzędnik państwowy, prawnik i polityk
 Piotr Cichosz – polski inżynier mechanik
 Wojciech Cichosz – rzymskokatolicki duchowny i wykładowca